Op de US Open 2003 speelden de mannen  in het dubbelspel van 25 augustus tot en met 8 september. De als vierde geplaatste Zweed Jonas Björkman en Australiër Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan met 5-7,6-0, 7-5 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2003